Peitz steht für

 eine Stadt im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland, siehe Peitz

Peitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Peitz (* 1932), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Christian Peitz (* 1974), deutscher Autor und Hörspiel-Produzent
 Christiane Peitz (* 1959), deutsche Film-Journalistin
 Dominic Peitz (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Stephan Peitz (* 1966), deutscher Kampfkunstmeister
 Wilhelm M. Peitz (1876–1954), deutscher Diplomatiker